

Patronyme 
Isoda est un nom de famille japonais.

 Isoda Koryusai (1735-1790), peintre japonais d'estampe ukiyo-e ;
 Kōichi Isoda (1931-1987), critique littéraire japonais ;
 Yoko Isoda (née en 1978), nageuse synchronisée japonaise ;
 Yoshikazu Isoda (né en 1965), footballeur japonais.

Autre 
 (6463) Isoda, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.